Огнянов — югославская, сербская и болгарская фамилия; имеет женскую форму Огнянова.
 Огнянов, Мариан (род. 1988) — болгарский футболист, полузащитник клуба «Ботев» и национальной сборной Болгарии.
 Огнянов, Сава Петров (1876—1933) — известный болгарский режиссер и актёр.
 Огнянов, Тихомир (1927—2006) — югославский сербский футболист.
 См. также 
 Огняново — название населённых пунктов в Болгарии.